Sinraptor é um gênero de dinossauro terópode do período Jurássico, seu nome vem o prefixo latino sino para chinês e raptor que significa ladrão. Um fóssil com o esqueleto quase completo medindo três metros de altura e sete de comprimento foi encontrado em 1987 no deserto ao noroeste da China por uma expedição sino-canadense.

Descoberta

O holótipo do Sinraptor foi descoberto na Formação Shishugou durante uma expedição conjunta chinesa / canadense ao deserto do noroeste da China em 1987, e descrito por Philip J. Currie e Zhao Xijin em 1994. Com quase 3 metros (9,8 pés) de altura e cerca de 7,6 metros (25 pés) de comprimento, duas espécies de Sinraptor foram nomeadas. S. dongi, a espécie-tipo, foi descrita por Currie e Zhao em 1994. Uma segunda espécie, originalmente chamada Yangchuanosaurus hepingensis por Gao em 1992, pode na verdade representar uma segunda espécie de Sinraptor. Seja esse o caso ou não, Sinraptor e Yangchuanosaurus eram parentes próximos e são classificados juntos na família Metriacanthosauridae. Holtz estimou que tinha 8,8 metros de comprimento. Em 2016, outros autores afirmaram que o holótipo (IVPP 10600) era um subadulto e estimaram o tamanho do provável espécime adulto (o dente IVPP 15310) em 11,5 metros e 3,9 toneladas .

Descrição

O tamanho exato do Sinraptor é incerto, mas,  era provavelmente um carnívoro de médio para grande porte, podendo ter medido entre 8,8 à 11,5 metros de comprimento.
A dentição do Sinraptor era muito semelhante à do Allosaurus e indicava que provavelmente ele teria se alimentado de dinossauros de tamanho médio, como estegossauros, usando seus dentes em forma de lâmina para infligir ferimentos massivos e fatais.

Patologia
O espécime de crânio de Sinraptor dongi IVPP 10600 exibe "uma variedade de dentes ou entalhes ligeiramente curvos, perfurações circulares superficiais e uma lesão de perfuração". Foi possível perceber que uma costela foi quebrada e posteriormente se recuperou por meio do telescópio de sua haste capitular.

Ligações externas 
 
 

Metriacanthosauridae
Dinossauros do Jurássico
Espécies fósseis descritas em 1994